John Isner era il campione in carica dall'ultima volta che l'evento si è tenuto nel 2019, ma ha scelto di non partecipare in questa edizione.

In finale Kevin Anderson ha sconfitto Jenson Brooksby con il punteggio di 7-6(8), 6-4.

Teste di serie 

  Aleksandr Bublik (semifinale)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (secondo turno)
  Vasek Pospisil (secondo turno)

  Tennys Sandgren (secondo turno)
  Steve Johnson (primo turno)
  Jordan Thompson (semifinale)
  Kevin Anderson (campione)

Wildcard 

  Kevin Anderson (campione)
  Ivo Karlović (secondo turno)

  Jack Sock (quarti di finale)

Qualificati 

  Alex Bolt (primo turno)
  Sebastian Ofner (secondo turno)

  Brayden Schnur (primo turno)
  Mitchell Krueger (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone principale

Hall of Fame Open 2021